

Geografia 
 Bro – città (by) del comune di Heby (Svezia)
 Bro – area urbana (tätort) del comune di Upplands-Bro (Svezia)
 Bro – località (småort) del comune di Gotland (Svezia)

Sigle 
 Banque régionale de l'Ouest  – banca francese

Astronomia 
 10128 Bro  – asteroide del sistema solare

Codici 
 BRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Brownsville / South Padre Island International, Brownsville (Texas), Stati Uniti
 bro – codice ISO 639-3 della lingua brokkat